Lefèvre è un cognome di origine francese di alcuni personaggi: 
 Ernesto Tisdel Lefevre (1876-1922) – Presidente della republica di Panama 
 Fabien Lefèvre (1971) – calciatore francese
 Fabien Lefèvre (1982) – canoista francese
 Jacques Lefèvre – schermidore francese
 Jacques Lefèvre d'Étaples – teologo e filosofo francese
 Jean-Xavier Lefèvre – clarinettista e compositore francese
 Marcel Lefèvre – pilota aeronautico francese
 Rachelle Lefèvre – attrice canadese
 Robert Lefèvre (1755-1830) – pittore francese
 Sophie Lefèvre – tennista francese
 Tanneguy Le Fèvre (1615-1672) – letterato francese
 Théodore Lefèvre – politico belga

Pagine correlate 
Lefebvre